Керкез () — фамилия.

Известные носители 
 Керкез, Деян (род. 1996) — сербский футболист.
 Керкез, Душан (род. 1976) — боснийский футболист и футбольный тренер.
 Керкез, Милош (род. 2003) — венгерский футболист.
 Керкез, Страхиня (род. 2002) — кипрский футболист, сын Душана Керкеза.